Moss, norvég település
 Moss, angol település South Yorkshire-ben
 Moss, angol metalegyüttes
 Moss, Mike Gordon-album
 Moss, 2010-es dél-koreai film